El nombre de Alonso López puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Alonso López de Herrera (1579-m. después de 1648). Fraile dominico y pintor barroco español que trabajó en América.
 Alonso López Maldonado (m. 1626). Escultor y retablista madrileño.
 Alonso López, más conocido como el Pinciano (m. 1627). Médico, humanista y escritor español.
Alonso López, piloto de motociclismo español.